Марк Крепон (, 30 березня 1962, Десіз, Бургундія) — французький філософ і перекладач.
 Крепон (Кальвадос) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.